peut désigner :

 , chanson de Paul McCartney, parue sur l'album McCartney II sorti le  ;
 , album du groupe anglais Suede sorti le  ;
 , série télévisée britannique diffusée de  au  sur .